Drulović ist der Familienname folgender Personen:

 Jelena Drulović (* 1960), serbische Medizinerin 
 Ljubinko Drulović (* 1968), serbischer Fußballspieler und -trainer
 Milojko Drulović (1923–1989), jugoslawischer Journalist, Politiker und Diplomat